Старфельт () — шведская фамилия.

Известные носители:
 Старфельт, Вивека (1906—1976) — шведская писательница, переводчик и журналистка.
 Старфельт, Карл (род. 1995) — шведский футболист, защитник российского клуба «Рубин».